Енис Хайри (, роден на 6 март 1983 г. в М'сакен) е тунизийски футболист, който играе за Кайзерслаутерн.. Висок е 187 см. Играл е за Валдхоф Манхайм, Алемания Аахен, Огерсхайм Лудвигсхафен. Притежава и немски паспорт.

Статистика по сезони

Източници 

Тунизийски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Кайзерслаутерн